Сергей Потехин:
 Потехин, Сергей Александрович (род. 1951) — костромской поэт, член Союза писателей России с 1992 года.
 Потехин, Сергей Геннадьевич (?—2013) — директор и главный конструктор калужского филиала НПО им. Лавочкина (1998—2013), академик Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского.